Замлинський Володимир Олександрович (24 червня 1930(19300624), Андрушівка — 23 грудня 1993, Київ) — історик, джерелознавець, архівіст; доктор наук.
 Замлинський Ростислав Теодозійович (нар. 27 лютого 1976, місто Львів Львівської області) — український діяч.